Morte  – stato di cessazione della vita
 Morte  – significato filosofico
 Morte  – concetto della Bibbia cristiana
 Santa Morte  – culto messicano; e San La Muerte, culto uruguayano e peruviano
 Morte personificata  – personificazione della morte
 Morte  – rappresentazione popolare e nella mitologia
 La Morte  – carta dei tarocchi
 Morte – personaggio della serie di videogiochi Castlevania

Fumetti 
 Morte  – personaggio dei fumetti DC Comics
 Morte  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Morte  – personaggio letterario creato da Terry Pratchett
Morte  – personaggio della serie di videogiochi Castlevania
Morte  – personaggio secondario della serie I Griffin

Pagine correlate 
La Morte